Millon ist der Familienname folgender Personen:

 Adolpho Millon Júnior (1895–1929), brasilianischer Fußballspieler
 Charles Millon (* 1945), französischer Politiker
 Eugène Millon (1812–1867), französischer Chemiker
 Henry A. Millon (1927–2018), US-amerikanischer Architekturhistoriker
 Theodore Millon (1928–2014), US-amerikanischer Psychologe
 Yann Millon (* 1970), französischer Duathlet und Crossläufer